Dents de scie peut désigner :

 une dent de scie, l'élément de base du tranchant d'une scie ;
 des dents de scie, un type d'onde en électronique ou en musique ;
 Les Dents de Scie, une cité ouvrière à Trappes.
 par analogie, une frise de forme géométrique régulière et répétitive en ornement architectural
 un type de filetage mécanique